Джус — украинская фамилия.
 Джус, Людмила Тимофеевна (род. 1944) — народный художник Украины (1995)
 Джус, Николь (род. 1980) — итальянская горнолыжница, участница Олимпийских игр
 Джус, Степан Петрович (род. 1941) — народный художник Украины (1995)
 Джус-Даниленко, Константин Иванович (Джус; 1893—1962) — советский архитектор, специалист по школьному строительству. 

Джус — топоним.
 Джус — гора на юго-востоке Ирландии, на хребте Уиклоу.